College Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 College Township (Iowa)
 College Township (Ohio)
 College Township (Pennsylvania)